«Сёрняйнен» (, ) — станция Хельсинкского метрополитена. Расположена между станциями «Хаканиеми» (расстояние до неё 928 м) и «Каласатама» (расстояние до неё 1 км 123 м).

Расположена в центре Хельсинки в районах Сёрнайнен и Каллио. Выход со станции расположен по адресу: Helsinginkatu,1.

Имеет 2 платформы, 3 эскалатора и 2 лифта.

Это последняя подземная станция Хельсинкского метрополитена, если двигаться из центра.

Пассажиропоток: 18 252 человек в будний день (2005).

Находится на глубине 25 метров от поверхности земли (3 м ниже уровня моря).

Станции метрополитена Хельсинки